Quatre navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Iphigenia, d'après Iphigénie dans la mythologie grecque : 
 le , un navire de  rang de 32 canons, lancé en 1780. Il servit durant la campagne d'Égypte ( au ). Il brule en 1801.
 le , un navire de  rang de 38 canons, initialement espagnol sous le nom de Medea, capturé en 1804 et renommé HMS Imperieuse en 1805. Placé en service portuaire en 1818, vendu en 1838.
 le , un navire de  rang de 36 canons, lancé en 1808. Prêté à The Marine Society entre 1833 et 1848, détruit en 1851.
 le , un croiseur protégé de la classe Apollo lancé en 1891, converti en mouilleur de mines en 1910 et coulé en tant que blockship lors du raid sur Zeebruges en 1918.

Iphigenia